Piton Rouge est le nom de plusieurs sommets montagneux de l'île de La Réunion, dans le sud-ouest de l'océan Indien :
 le piton Rouge situé sur le territoire de la commune de Saint-Leu ;
 le piton Rouge situé sur le territoire de la commune de Saint-Joseph ;
 le piton Rouge situé sur le territoire de la commune du Tampon.